Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1965 è stato vinto dall’australiano Martin Mulligan (secondo successo) che ha battuto lo spagnolo Manuel Santana, per 1-6, 6-4, 6-3, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1965